Les élections générales espagnoles de 1979 se sont tenues le .

Liens externes 
  Site des résultats 

Madrid
Espagne
1977 en Espagne
Juin 1977
Politique dans la communauté de Madrid